Владимир Малиновский:
 Малиновский, Владимир Владимирович (род. 1952) — прокурор Хабаровского края.
 Малиновский, Владимир Дмитриевич (род. 1991) — российский хоккеист.